Market House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Market House (Kentucky), ID-Nr. 73002255
 Market House (New York), ID-Nr. 74001292
 Market House (North Carolina), ID-Nr. 70000451
 Market House (Rhode Island), ID-Nr. 72000001